Дато́:

Испанская фамилия 
 Эдуа́рдо Дато́ (1856—1921) — министр иностранных дел, президент Совета министров Испании. Убит 8 марта 1921 года в Мадриде
 Герцоги Дато́, дворянская фамилия в Испании.
 Родоначальница: Мария дель Ка́рмен де Барренеке́а-и-Монте́ги, 1-я герцогиня Дато (†1923) — вдова Эдуардо Дато.

Другие имена 
Дато́ () — уменьшительное от имени Давид. Отсюда:
 ,  — сценическое имя Давида Худжадзе (род. в 1975 году)
 Дато (Давид) Тенгизович Джанелидзе — кинорежиссёр и сценарист (род. в 1958 году)
 Дато (Давид) Евгенидзе — композитор (род. в 1958 году)
 Дато (Давид) Квирквелия — футболист (род. в 1980 году)

Титул 
 Дато́ (, женск. datin) — титул в Малайзии.

Прочее 
 — данные. Отсюда:
  — название датской газеты.

См. также 
 Дато I (граф Бигорра)
 Дато II Луп (граф Бигорра)